Герб Скопье является официальным символом Скопье, столицы Северной Македонии.

Герб города представляет собой щит, верхняя сторона которого имеет вид полуарки вовнутрь, левый и правый верхние углы щита производится двумя курсивными линиями, в то время как нижние стороны представляют внешние круглые арки, которые заканчиваются в середине нижнего диапазона. Внутри щита располагаются:
 каменный мост на реке Вардар
 крепость Кале
 снежные вершины гор.
Герб Скопье (видоизменённый) также присутствует на флаге города. <p>Официальное утверждение герб получил в 1970 году.

Ссылки 
 Описание герба и флага на сайте правительства Македонии

Примечания 

Скопье
Государственные символы Северной Македонии
Гербы с изображением гор
Гербы с изображением моста
Гербы с изображением крепости